Denumirea de Delean se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Delean, un sat în comuna Dupnița, regiunea Kiustendil;
 Delean, un sat în comuna Bojuriște, regiunea Sofia.